La parella defensora del títol, Gabriela Dabrowski i Rohan Bopanna, van participar en el torneig però no conjuntament. Dabrowski va arribar a la final amb Mate Pavić però van cedir enfront Latisha Chan i Ivan Dodig, que van guanyar el seu primer títol junts. La tennista taiwanesa, que cediria el número 1 del rànquing de dobles femenins en acabar el torneig, guanyava d'aquest forma el primer títol de Grand Slam en dobles mixtos. El croat Dodig també va guanyar el primer títol de dobles mixts del seu palmarès, que ja havia disputat la final dos anys abans. En la final van superar Dabrowski i Pavić, guanyadors de l'Open d'Austràlia.

Caps de sèrie 

  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić (final)
  Latisha Chan /  Ivan Dodig (campions)
  Xu Yifan /  Oliver Marach (2a ronda)
  Kateřina Siniaková /  Jamie Murray (1a ronda)

  Andreja Klepač /  Jean-Julien Rojer (2a ronda)
  Chan Hao-ching /  Michael Venus (1a ronda)
  Tímea Babos /  Rohan Bopanna (1a ronda)
  Anna-Lena Grönefeld /  Robert Farah (semifinals)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre dobles mixts 

2018
Competicions tennístiques del 2018